

Odonymie 
 Rue Haute à Bruxelles, une des plus célèbres rues du vieux-Bruxelles

Film 
 Rue haute, film d'André Ernotte sorti en 1976.